Otto Hagemann ist der Name folgender Personen:

* Otto Hagemann (Politiker) (1872–1953), deutscher Viehhändler und Politiker (FDP)
 Otto Hagemann (Fotograf) (1884–1974), deutscher Fotograf